TQ est l'abréviation de :
 Temps de Quick, une mesure de laboratoire qui permet d'évaluer une partie de l'hémostase.
 * 
 Terrance Quaites (1976-), un chanteur RnB américain, connu sous le surnom de TQ,
 Titan Quest (sortie en 2006), un jeu du type Hack & Slash,
 TQ, abréviation anglophone pour désigner un 'tourniquet' garrot en français.